Marcel est un prénom masculin français, d'origine latine, de , diminutif du prénom Marc signifiant voué au dieu Mars. Il est fêté le 16 janvier.

Prénom 
Consulter la liste des .

Saints chrétiens 
Voir

Religieux 
 Marcel , trentième pape catholique, de 308 à 309.
 Marcel II , (1501-1555), religieux italien et  catholique en 1555 (en l'honneur de qui Palestrina composa en 1562 une messe (Messe du Pape Marcel))
 Marcel (?-vers 440), évêque de Tarentaise
 Marcel de Paris (?-936),  de Paris
 Marcel Van (1928-1959), religieux rédemptoriste au Vietnam

Patronyme 

 Alain Marcel (1952-2020), acteur, metteur en scène, auteur et compositeur français ;
  ;
 François-Robert Marcel (1683-1759), danseur et pédagogue français ;
  ;
 Jean-Marie Marcel (1917-2012), photographe français ;
 Jean-Jacques Marcel (1931-2014), joueur de football français ;
 Jean Marcel Paquette dit Jean Marcel (1941- ), professeur, romancier et critique littéraire québécois ;
 Marie-Lou Marcel (1953- ), femme politique française ;
  ;
 Raymond Marcel (1902-1972), prêtre, historien de la philosophie et collectionneur français.

Pseudonyme 

 Marcel (1981-), Marcel Augusto Ortolan, footballeur brésilien.

Toponyme 

   (toponymie).

Autres 

 Marcel et son Orchestre, un groupe ska du Pas-de-Calais ;
 En habillement, un marcel est synonyme de débardeur ;
 Marcel : la lettre M de l'alphabet radio français.

Titres 

 Marcel, la chanson représentant l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson 1963 ;
 T'es fou Marcel..., court-métrage de Jean Rochefort de 1974 ;
 Attila Marcel est une comédie française réalisée par Sylvain Chomet et sortie en 2013.
 Marcelle est le titre d'une chanson de Boby Lapointe, enregistrée en 1960.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français